Schnabel steht für:
 Schnabel, zoologische Bezeichnung des Mundwerkzeugs bestimmter Tiere
 Schnabel (Botanik), oberer Teil mancher Früchte
 Schnabel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schnabel, nach außen verlängerte Ausbuchtung zum Ausgießen einer Kanne, siehe Tülle (Ausguss)
 Schnabel, Mundstück bei Klarinetteninstrumenten, siehe Klarinette #Aufbau und Funktion
 Schnabel, Fischart, siehe Nase (Fisch)
 Schnabelschuh
 C. & F. Schnabel, Tuchfabrik in Hückeswagen
 Naturdenkmal Felsgruppe Schnabel
 Villa Schnabel, Baudenkmal in Hückeswagen

Siehe auch:
 Schabel
 Schnabl
 Schnabeln